Сергей Шаповал:
 Шаповал, Сергей Борисович (1969—2014) — активист Евромайдана. Герой Украины (2014).
 Шаповал, Сергей Владимирович (род. 1990) — украинский футболист, полузащитник клуба «Черноморец» (Одесса).